Prvu A hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 1997./98. je osvojila ekipa "Podravka" iz Koprivnice.

Prva A liga 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1998/1999

Prva B liga

Jug 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1998/1999

Sjever 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1998/1999

Ostale lige

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1998/1999, Zagreb, 1999.
  

1997-98